Hrvatska:
 Sutina (Muć), naselje u općini Muć
 Sutina (rijeka), desni pritok Cetine

BiH:
 Sutina (Mostar, BiH), naselje i gradsko groblje u Vrapčićima
 Sutina (Posušje, BiH), naselje u općini Posušje
 Sutina (Uskoplje), ostatak srednjovjekovne utvrde u Uskoplju

Izvori